Bausch & Lomb Championships 2007 в одиночном разряде проводился в 28-й раз. В основной сетке было 56 теннисисток, 4 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё девять — прошли через квалификацию.

Татьяна Головин — победительница турнира, в финале француженка переиграла прошлогоднюю чемпионку: Надежду Петрову из России.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Надежда Петрова (Финал)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Даниэла Гантухова (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер (Второй раунд)
  Динара Сафина (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Полуфинал)
  Ли На (Второй раунд)
  '''Татьяна Головин (Титул)
  Вера Звонарёва (Отказ)''

<li>  Марион Бартоли (Первый раунд)
<li>  Катарина Среботник (Третий раунд)
<li>  Саманта Стосур (Третий раунд)
<li>  Сибиль Баммер (Полуфинал)
<li>  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)
<li>  Чжэн Цзе (Третий раунд)
<li>  Алёна Бондаренко (Третий раунд)
<li>  Мартина Мюллер (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Bausch & Lomb Championships 2007